Противень — термин, обозначавший в средневековой России (до XVIII столетия) различные понятия или предметы. Как правило, применялся в документации для придания смысла парности или противодействия, противопоставления. Имел следующие значения:
 Второй экземпляр или копия какого-либо письма или документа
 Специальный налог натурой с соляных промыслов
 Особая пошлина, которую взимали в пользу суда — согласно Судебникам 1497 и 1550 годов — с лиц, признанных виновной стороной.
 Посудина в виде сковороды, применяемая для выварки соли.

См. также 
 Противень